El término San Cristóbal del Monte se puede referir a:

San Cristóbal del Monte , localidad española de la provincia de Burgos.
San Cristóbal del Monte, , localidad española de la provincia de Cantabria.